Rudebox (album), voor het album van Robbie Williams.
Rudebox (single), voor de single afkomstig van dat album.